Blomeyer-Bartenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Henning Blomeyer-Bartenstein (* 1950), deutscher Diplomat
 Horst Blomeyer-Bartenstein (1918–2007), deutscher Jurist und Diplomat